Geografia:
Macedònia Oriental i Tràcia, regió de Grècia
Tràcia Occidental, regió de Grècia
Tràcia Oriental, regió de Turquia equivalent a la part europea
Diòcesi de Tràcia, divisió eclesiàstica
 Geografia històrica:
Regne de Tràcia, regne hel·lenístic
Tràcia (tema), un tema o divisió civil i militar de l'Imperi Romà d'Orient.
Regió de Tràcia, regió repartida entre Grècia, Turquia i Bulgària.
Província de Tràcia, província romana
Estat autònom de Tràcia, efímer estat grec
República de Gumuldjina o de Tràcia, efímera república musulmana i turcòfona.
Rumèlia Oriental, antiga província autònoma a la Tràcia Búlgara.